Doopsgezind Weeshuis (Haarlem)
 Doopsgezind Weeshuis (Zaandam)

Zie ook 
 Weeshuis
 Burgerweeshuis (doorverwijspagina)
 Gereformeerd Weeshuis (doorverwijspagina)